Râul Bradu se poate referi la:

 Bradu - afluent al râului Bistricioara
 Bradu - afluent al râului Răstolița

 Râul Bradu, Fișag
 Râul Bradu, Suciu
 Râul Bradu, Priboiașa
 Râul Bradu, Olt
 Râul Bradu, Buzău

Vezi și 
 Bradu (dezambiguizare)

 Râul Brădetul (dezambiguizare)
 Râul Brădișor (dezambiguizare)

 Râul Brad
 Râul Brăduț
 Râul Brădățel
 Râul Brădețel
 Râul Brădicești

 Râul Bradul Înalt

 Râul Brada

Toponime românești